

Hydronyme 
 L’Égrenne est une rivière française de Basse-Normandie, affluent de la Varenne (rive droite).

Toponyme 
 Saint-Mars-d'Égrenne est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Basse-Normandie.
 Saint-Roch-sur-Égrenne est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Basse-Normandie.